Красная Сибирь — название населённых пунктов в России:
 Красная Сибирь — деревня в Берёзовском районе Красноярского края.
 Красная Сибирь — село в Кочковском районе Новосибирской области.